Arrampicata – l'attività della scalata alpinistica o sportiva.  In generale l'attività di scalare per mezzo della forza fisica un oggetto alto e ripido, sia per ricreazione e competizione (come scalata su corda, arrampicata su albero), lavoro, avventura o operazioni militari
Arrampicata sportiva – stile di arrampicata

In senso figurato

Arrampicata sociale – processo di miglioramento della propria classe sociale mediante azioni specifiche volte a perseguire tale obiettivo
Arrampicarsi sugli specchi – affannoso tentativo di fornire spiegazioni, scuse o giustificazioni per parole o fatti difficilmente comprensibili, accettabili o scusabili

Pagine correlate
Scalata